Butox steht für:
 Butox, Markenname für Deltamethrin, Insektizid in der Tiermedizin
 Butox, pH-neutraler Spezial-Grundreiniger zur Reinigung von Druckmaschinen sowie zur Ablösung von alten Wachs-, Seifen- und Polymerschichten

Siehe auch:
 Botox